Гай Клавдій Сабін Регіллен (500 — 445 роки до н. е.) — політичний діяч ранньої Римської республіки.
 Луцій Постумій Альбін Регіллен, Лу́цій Посту́мій Альбі́н Регілле́н (лат. Lucius Postumius Albinus Regillensis; V—IV століття до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки.
 Спурій Постумій Альбін Регіллен, Спу́рій Посту́мій Альбі́н Регілле́н (лат. Spurius Postumius Albinus Regillensis; ? — 380 до н. е.) — політик і військовий діяч Римської республіки.

Див. також
 Постумій Альб Регіллен